Le ciel peut attendre (Heaven Can Wait) est un film américain réalisé par Ernst Lubitsch en 1943.
 Le ciel peut attendre (Heaven Can Wait) est un film américain réalisé par Warren Beatty et Buck Henry en 1978.
Le ciel peut attendre est un documentaire (52 min) de Pascal Boucher (sortie en DVD en septembre 2020).